Арнольдисты (; ) — религиозное движение XII века; приверженцы итальянского религиозного и общественного деятеля Арнольда из Брешии (1100—1155), боровшегося за реформацию Римской церкви. Были осуждены как еретики на Веронском соборе (1184) папой Луцием III.

Их ошибочно смешивали с катарами и альбигойцами.

Как секта, арнольдисты существовали в течение полустолетия после смерти Арнольда Брешианского, но исчезли в начале XIII века среди других враждебных церкви и духовенству сект, в то время весьма многочисленных в северной Италии. Упоминания арнольдистов в сохранившихся документах:
 1184 год — осуждение папой Луцием III на Веронском соборе — булла «Ad abolendam»;
 ок. 1190 года — упоминание  в речи , произнесённой в Милане против катаров;
 1224 год — законы Фридриха II против еретиков.
Из законов Фридриха название затем перешло в буллы позднейших пап и в сочинения различных писателей против ереси.

Примечания 

Еретики
Еретические течения в христианстве
Христианство в XII веке